Ку́бок Футбо́льной национа́льной ли́ги 2019 — восьмой розыгрыш Кубка ФНЛ, который проходил с 8 по 21 февраля 2019 года на Кипре.

Участники 
Участниками кубка стали 16 команд:

1 из Премьер-Лиги:
 «Урал» (Екатеринбург)

11 из ФНЛ:
 «Авангард» (Курск)
 «Краснодар-2» (Краснодар)
 «Мордовия» (Саранск)
 «Ротор» (Волгоград)
 «Спартак-2» (Москва)
 «Тамбов» (Тамбов)
 «Тюмень» (Тюмень)
 «Факел» (Воронеж)
 «Химки» (Химки)
 «Чертаново» (Москва)
 «Шинник» (Ярославль)

1 из ПФЛ:
 «Муром» (Муром) — зона «Запад»

1 из Высшей лиги Латвии:
 «Рига» (Рига)

1 из Чемпионата Эстонии:
 «ФКИ Левадия» (Таллин)

1 из Чемпионата Армении:
 «Пюник» (Ереван)

Регламент

Формат розыгрыша 
В розыгрыше участвовали 16 команд. Участники розыгрыша Кубка ФНЛ были разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой.

По итогам однокругового группового турнира победители групп разбивались на две полуфинальные пары (победители групп «A» и «B» составляли одну, а победители групп «C» и «D» — другую), разыгрывая в турнире 1-4-е места: победители этих полуфинальных пар встречались в финале, а проигравшие — в матче за 3-е место. По аналогичному принципу разыгрывались и распределялись итоговые места с 5-го по 8-е (из команд, занявших вторые места в группах), с 9-е по 12-е (третьи команды групп) и с 13-е по 16-е (четвёртые команды групп).

Групповой турнир

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Плей-офф

Финальные матчи 

В первом тайме были удалены два игрока «Левадии». Команда после перерыва при счёте 3:1 отказалась выходить на поле; ей было засчитано техническое поражение 0:3. Матч был доигран в полных составах, «Чертаново» забило один гол.

Финал

Бомбардиры 
 Роман Янушковский[en] («Ротор») — 4
 Ола Муйива, Владимир Обухов (оба — «Тамбов»), Виктор Карпухин[en] («Муром») — по 3

Источник: Championat.com

Лауреаты 
Лауреатами Кубка ФНЛ 2019 стали:
 Лучший вратарь — Александр Саутин[en] («Авангард»);
 Лучший защитник — Кирилл Гоцук («Авангард»);
 Лучший полузащитник — Михаил Земсков («Авангард»);
 Лучший нападающий — Камиль Муллин («Ротор»);
 Лучший игрок — Роман Янушковский[en] («Ротор»).

Примечания

Ссылки 
 Кубковый «Авангард», Бахрамов наоборот, горячие эстонские парни и 5 миллионов зрителей
 Информация о кубке
 Статистика Кубка ФНЛ 2019 на сайте Чемпионат.com: Турнирная таблица. Групповой турнир — Календарь. Плей-офф

Футбол в России в 2019 году
Кубок ФНЛ
Февраль 2019 года
2019 год на Кипре
Футбольные соревнования на Кипре